В зоологии метасома (metasoma) означает заднюю часть тела:

 Метасома (арахнология) — у скорпионов это задняя часть тела, 5-членистый постабдомен (), узкое брюшко с загнутым вверх и вперёд концом, оканчивающимся замкнутой вверх иглой, на вершине которой помещаются два отверстия ядовитых желёз.

 Метасома (мирмекология) — у муравьёв это задняя часть тела, состоящая из проподеума (задняя часть грудки), стебелька (петиоль) и брюшка. Метасома соединяется с мезосомой.

 Метасомы (минералогия) — кристаллы и их агрегаты в природе (метасоматиты)